51-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2006 Ballon d'Or)»
27 ноября 2006 года

Золотой мяч: 
 Фабио Каннаваро

(первый раз)

< 50-я Церемонии вручения 52-я >

Золотой мяч 2006 года (фр. 2006 Ballon d'Or) — 51-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 16 октября 2006 года, церемония прошла 27 ноября 2006 года. По её итогам приз получил итальянский защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро. Он стал пятым итальянцем (после Омара Сивори в 1961, Джанни Риверы в 1969, Паоло Росси в 1982 и Роберто Баджо в 1993 годах) и седьмым игроком «Ювентуса» (после Омара Сивори в 1961, Паоло Росси в 1982, Мишеля Платини в 1983, 1984 и 1985, Роберто Баджо в 1993, Зинедина Зидана в 1998 и Павла Недведа в 2003 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 24 игрока, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2006 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2006 году